Staron steht für:
 ein Markenname für Platten auf Acrylbasis, siehe Acrylstein

Staroń ist der Familienname folgender Personen:
 Lidia Staroń (* 1960), polnische Politikerin
 Wojciech Staroń (* 1973), polnischer Kameramann